volmolen (machine), een inrichting om te vollen;
 Volmolen Frankenhof, een watermolen te Holset;
 Volmolen (Epen), een watermolen te Epen;
 Volmolen (Haarlem), een historische molen te Haarlem;
 Volmolen (Hoeselt), een watermolen te Hoeselt;
 Volmolen (Leuven), een voormalig watermolencomplex te Leuven;
 Volmolen (Mechelen), een voormalig watermolencomplex te Mechelen;
 Volmolen (Mol), een wijk van Mol;
 Volmolen (Neerpelt), een watermolen te Neerpelt;
 Volmolen (Opoeteren), een watermolen te Opoeteren;
 Volmolen (Waalre), een watermolen te Waalre.